Schwick ist der Familienname folgender Personen:
Hans Gerhard Schwick (1928–2015), deutscher Mediziner und Biologe
Hans-Hermann Schwick (* 1947), deutscher Rechtsanwalt und Sportfunktionär